O Estádio Municipal Ari Tomazelli é um estádio de futebol localizado na cidade de Campo Novo do Parecis, no estado do Mato Grosso, tem capacidade para 3.500 pessoas.

Ari Tomazelli